Teuvo Teräväinen (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Jokerit Helsinki, il est sélectionné en première ronde, en  position par le Lokomotiv Iaroslavl au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2011. Il est choisi au premier tour, en  position par les Blackhawks de Chicago lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2012.

Le , il remporte la Coupe Stanley 2015 à l'âge de 20 ans avec les Blackhawks . Le , il est échangé avec Bryan Bickell aux Hurricanes de la Caroline en retour d'un choix de deuxième tour au prochain repêchage et un choix de troisième tour en 2017.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012 || Jokerit || SM-liiga || 40|| 11|| 7|| 18|| 6|| 9|| 2|| 4|| 6|| 0
|-
| 2011-2012 || Kiekko-Vantaa || Mestis || 3|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Jokerit || SM-liiga || 44|| 13|| 18|| 31|| 6|| 6|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2012-2013 || Kiekko-Vantaa || Mestis || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Jokerit || SM-liiga || 49|| 9|| 35|| 44|| 12|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2013-2014 || Blackhawks de Chicago || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || IceHogs de Rockford || LAH || 5 || 2 || 0 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || IceHogs de Rockford || LAH || 39 || 6 || 19 || 25 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Blackhawks de Chicago || LNH || 34 || 4 || 5 || 9 || 2 || 19 || 4 || 6 || 10 || 0
|-
|2015-2016 || Blackhawks de Chicago || LNH || 78 || 13 || 22 || 35 || 20 || 7 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 81 || 15 || 27 || 42 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 82 ||23 ||41 ||64 ||14 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 82 || 21 || 55 || 76 || 12 || 15 || 7 || 3 || 10 || 2
|-
| 2019-2020 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 68 || 15 || 48 || 63 || 8 || 8 || 3 || 2 || 5 || 4
|-
| 2020-2021 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 21 || 5 || 10 || 15 || 4 || 11 || 2 || 4 || 6 || 12
|-
| 2021-2022 || Hurricanes de la Caroline || LNH  || 77 || 22 || 43 || 65 || 24 || 14 || 4 || 7 || 11 || 2

| 526 || 118 || 251 || 369 || 100 || 73 || 20 || 23 || 43 || 20

Au niveau international 

| 2011 || align=left| Finlande U18 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -1|| align="left"|  place
|-
| 2012 || align=left| Finlande U18 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 6|| 2|| 6|| 8|| 2|| +2|| align="left"|  place
|-
| 2013 || align=left| Finlande U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 5|| 6|| 11|| 2|| +6||align="left"|  place
|-
| 2014 || align=left| Finlande U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 2|| 13|| 15|| 2|| +11|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2016 || align=left| || align=left|Coupe du monde ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||-1 || align=left| place
|-
| 2018 || align=left| Finlande || align=left|Championnat du monde ||8 ||5 ||9 ||14 ||8 ||+14 ||align=left| place

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
2011-2012 : remporte le trophée Jarmo-Wasama

Ligue nationale de hockey 
2014-2015 : vainqueur de la coupe Stanley avec les Black Hawks de Chicago

Références 

Naissance en septembre 1994
Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Jokerit Helsinki
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Lokomotiv Iaroslavl
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Blackhawks de Chicago
Champion de la Coupe Stanley
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Gagnant du trophée Jarmo-Wasama